High Frequency Active Auroral Research Program, een Amerikaans militair en civiel onderzoeksinstituut
 HAARP (album), een livealbum van de band Muse